

Mot polonais 
Nom commun polonais, signifiant "Espoir"

Ville de Pologne

Nadzieja est un village situé dans la gmina de Wierzbno dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie.
Nadzieja est un village situé dans la gmina de Siemień dans le powiat de Parczew et en voïvodie de Lublin.